Бизяев — фамилия; имеет женскую форму Бизяева.
 Бизяев, Александр Денисович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Бизяев, Дмитрий Иванович (1919—1990) — лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза, гвардии полковник.